Rautmann ist der Name von:

 Rautmann (Geigenbauer), Geigenbauer-Familie aus Braunschweig
 Adolf Rautmann (1869–1937) alias Onkel Pelle, Berliner Original
 Hugo Rautmann (1879–1956), deutscher Veterinärmediziner
 Klaus Rautmann (* 1941), Leiter des Bremer Gartenbauamtes